Denumirea de Sibiciu se poate referi la râul Sibiciu, dar și la una din mai multe localități apropiate, de pe valea acestui râu, aflate în județul Buzău, România:
 Sibiciu de Jos, o localitate din comuna Pănătău;
 Sibiciu de Sus, o localitate din orașul Pătârlagele.
 Valea Sibiciului, o localitate din orașul Pătârlagele.